Русская игра (фильм, 2007, Россия)  — российский комедийный художественный фильм по пьесе Николая Гоголя «Игроки».
 Русская игра (фильм, 2007, Германия) — немецкий фильм-драма 2007 года; экранизация романа «Игрок» Фёдора Михайловича Достоевского.